Sergueï Viktorovitch Soïne - en  et en anglais :  (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Krylia Sovetov, il débute dans la Superliga en 1998. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2000 dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington au deuxième tour, en cinquantième position. Il évolue depuis dans l'élite russe. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
 2000 : meilleur différentiel +/-.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1998-1999|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 20|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Krylia Sovetov|| Vyschaïa Liga || 14|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 32|| 8|| 8|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 19|| 6|| 3|| 9|| 8|| 12|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2001-2002|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 40|| 5|| 7|| 12|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 49|| 8|| 6|| 14|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 48|| 1|| 6|| 7|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| CSKA Moscou|| Superliga|| 19|| 3|| 3|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 48|| 5|| 13|| 18|| 36|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 51|| 12|| 12|| 24|| 53|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2007-2008|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 52|| 8|| 11|| 19|| 22|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2008-2009|| Severstal Tcherepovets|| KHL|| 51|| 7|| 19|| 26|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Severstal Tcherepovets||   KHL|| 52|| 7|| 13|| 20|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets||   KHL|| 54|| 4|| 9|| 13|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012|| OHK Dinamo|| KHL || 52|| 10|| 12|| 22|| 61|| 21|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 35|| 5|| 4|| 9|| 10|| 21|| 4|| 7|| 11|| 26
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 19|| 7|| 6|| 13|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 40|| 3|| 6|| 9|| 30|| 11|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 47 || 5 || 7|| 12 || 51 || 18 || 3 || 2 || 5 || 33
|-
| 2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 26||1 || 4|| 5|| 8|| - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1999 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 5|| 6|| 12|| +2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2000 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| +12|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 0|| 2|| 0|| -1|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 10|| +1|| align="left"|Septième place
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 3|| 4|| 2|| 0|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en mars 1982
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK Dinamo Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Lada Togliatti
Champion de la Coupe Gagarine